Henryk Wieniawski, violinista e compositore polacco.
Józef Wieniawski, pianista e compositore polacco.